Salzgeber ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Salzgeber (* 1939), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete zum Vorarlberger Landtag
 Frank M. Salzgeber (* 1969), Leiter des Technologietransfers der Europäischen Weltraumorganisation ESA 
 Joachim Salzgeber (1926–2012), Schweizer Benediktiner und Pädagoge
 Joseph Salzgeber (* 1950), deutscher Psychologe
 Manfred Salzgeber (1943–1994), deutscher Schauspieler und Filmemacher
 Peter von Salzgeber (1789–1858), österreichischer Beamter
 Rainer Salzgeber (* 1967), ehemaliger österreichischer Skirennläufer
 Rainer Maria Salzgeber (* 1969), Schweizer Sportjournalist und Fernsehmoderator
 Sandra Salzgeber (* 1974), Schweizer Rollstuhltennisspielerin
 Ulla Salzgeber (* 1958), deutsche Dressurreiterin

Salzgeber ist der Name folgender Unternehmen:
 Edition Salzgeber, offiziell Salzgeber & Co. Medien GmbH, ein Filmverleih